Baxterville ist der Name mehrerer Orte in den Vereinigten Staaten:

 Baxterville (Colorado)
 Baxterville (Mississippi)